Всеобщие выборы в Эквадоре проходили в 1978 и 1979 годах. Первый тур президентских выборов проводился 16 июля 1978 года, а второй тур прошёл вместе с парламентскими выборами 29 апреля 1979 года. В результате победу одержал Хайме Рольдос Агилера от Объединения народных сил, получивший 68,5 % голосов во втором туре. На парламентских выборах победила Социал-христианская партия, получившая 29 из 69 мест.

Это были первые всенародные президентские выборы с 1968 года, ознаменовавшие начало национального политического этапа, получившего название «Возвращение демократии».

Предыстория и ход выборов 
Выборы проходили по Закону о выборах, принятому с добавлением переходных положений, которые препятствовали участию в выборах бывшим президентам. Это затронуло Х. М. Веласко и К. Х. Аросемену, которые пользовались хорошей популярностью. Также были добавлены требования по происхождению кандидатов, что напрямую повлияло на бывшего мэра Гуаякиля Асада Букарама, который имел наибольшие шансы на победу на выборах (его родители были ливанцами по происхождению).

Политическая ситуация осложнилась убийством политического лидера и кандидата в президенты от правоцентристского Альфаристского радикального фронта Абдона Кальдерона Муньоса. Некоторые признаки указывали на министра правительства генерала Боливара Харрина Кахуэньяса как на организатора преступления. Хотя его вина не могла быть полностью доказана, генерал и бывший министр был приговорён к 12 годам лишения свободы на основании косвенных улик во время президентства Хайме Рольдоса Агилеры.

Избирательная кампания проходила под давлением военной диктатуры, которая постоянно меняла правила проведения выборов и затрудняла проведение кампании некоторыми кандидатами. Выступления кандидатов были сосредоточены в основном на восстановлении полной демократии и улучшении положения в экономике, переживавшей кризис после нефтяного бума 1970-х годов.

Пока производился подсчет голосов в первом туре, правящий военный триумвират реорганизовал Высший избирательный трибунал. Результаты 1-го тура были обнародованы только в ноябре 1978, почти через четыре месяца после проведения выборов, что породило подозрения в фальсификации результатов.

2-й этап кампании начался в декабре 1978, но выборы состоялись только 29 апреля 1979, почти через пять месяцев после объявления результатов 1-го тура.

22 июня 1979 в соответствии с Верховным декретом № 3481 было объявлено, что с 10 августа 1979 новоизбранный президент Хайме Рольдос Агилера вступит в должность.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Эквадор
Выборы в Эквадоре
1978 год в Эквадоре
1979 год в Эквадоре
Июль 1978 года
Апрель 1979 года